Koki (Comoren), een stad op de Comoren
 Koki (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Koki (Senegal), een stad in Senegal